Arnos Vale (Bristol), een wijk van de Engelse stad Bristol
Arnos Vale Cemetery, een bekende begraafplaats in Bristol
Arnos Vale (Saint Vincent en de Grenadines), een voorstad van Kingstown
Arnos Vale Stadium, het grootste stadion van Saint Vincent en de Grenadines
Arnos Vale (Trinidad en Tobago), een plaats op Tobago